Despoina kan syfta på:

 Despoina (vårtbitare) – ett släkte av insekter
 Despoina (mytologi) – en grekisk gudinna